Шофет () — еврейский судья.
 Шофет, Авраам бен-Самуил (XVII век) — караимский хахам на службе у польского короля Яна Собеского (1674—1696).

См. также 
 Суффет
 Шойфет
 Эйн-ха-Шофет

Примечания